Большая Торзать — деревня в Макарьевском районе Костромской области. Входит в Горчухинское сельское поселение.

Описание 
Находится в лесах в 38 км к юго-востоку от Макарьева и почти в 200 км к востоку от Костромы. Расположена между реками Торзать и Павловка вблизи места их слияния.

Имеется грунтовая дорога на запад в деревню Малую Торзать (2 км) и далее к селу Юрово (30 км к юго-западу) — оттуда можно проехать на юг к дорожной сети Нижегородской области или проехать на север через Горчуху и мост на Унже в райцентр.

На начало 2019 года в деревне сохраняются два жилых хозяйства. Объекты инфраструктуры отсутствуют. Ближайшие доступные школа, детский сад, медпункт, магазин находятся в Юрово.

История 
Первое поселение на месте деревень Большая- и Малая Торзать основано в начале XVIII века Наумом Шулегиным и Макаром Епериным, которые ушли по реке на лодке в глухие леса, чтобы избежать рекрутского набора. Продвижение их по реке было остановлено затором, поэтому деревне дали название Торзать. Через некоторое время рядом появилась вторая деревня. Деревни были обнаружены землемерами лишь в середине XIX века.

В сталинские годы в окрестностях находились лагеря Унжлага. Рядом в деревне Малая Торзать, существовала лаборатория Чернолуховского лесхоза, организации всесоюзного института химизации лесного хозяйства, в 90е директором лаборатории был Мальшуков В. И. 

В которой в 2011( 2010 ) году нашли огромное количество брошенных химикатов. Химикаты использовали для проведения экспериментов по их воздействию на леса.

Примечания 

Населённые пункты Макарьевского района